Az oktyabrszkij (октябрьский) orosz szó, jelentése októberi, és a Szovjetunióban számos közigazgatási egység, szervezet, intézmény viselte e nevet az 1917-es októberi forradalom emlékére, és ezek egy része a Szovjetunió szétesése után is megtartotta azt.

 Oktyabrszkij járás, az oroszországi Amuri terület közigazgatási egysége
 Oktyabrszkij járás, az oroszországi Kalmükföld közigazgatási egysége
 Oktyabrszkij járás, az oroszországi Kosztromai terület közigazgatási egysége
 Oktyabrszkij járás, az oroszországi Kurszki terület közigazgatási egysége
 Oktyabrszkij járás, az oroszországi Rosztovi terület közigazgatási egysége
 Oktyabrszkij járás, az oroszországi Tengermelléki határterület közigazgatási egysége
 Oktyabrszkij járás, az oroszországi Zsidó autonóm terület közigazgatási egysége

Lásd még: 
 Oktyabrszkiji járás
 Oktyabrszkij